Tüschenbroich ist der Name von 

 Tüschenbroich, eines südlichen Stadtteils von Wegberg im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (Postleitzahl 41844)
 Tüschenbroich (Grevenbroich) eines nördlichen Stadtteils von Grevenbroich im Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen (Postleitzahl 41516)

 Motte Tüschenbroich, abgegangene Turmhügelburg (Motte) in Tüschenbroich, Nordrhein-Westfalen